Homecoming kan syfta på:

Homecoming (musikalbum) – ett musikalbum av Craig's Brother.
Silent Hill: Homecoming – ett datorspel

Se även
 Hemvändardag – en tradition att välkomna tillbaka före detta elever eller invånare på en ort eller skola